Жауме Номен Торрес (, ) — испанский астроном и первооткрыватель астероидов, работает в обсерватории Ла-Амеллья-де-Мар. В период 1999 по 2002 год им было обнаружено в общей сложности 53 астероида.

Занимает должность профессора в университете Барселоны и является активным членом GEA (Grup d’Estudis Astronòmics). Помимо этого она является руководителем проекта Unicorn Project 3SSS, который включает три автоматизированных телескопа с диаметрами зеркал 61 см в обсерваториях Ла-Амеллья-де-Мар, Piera Observatory и Costitx Observatory, что позволило значительно увеличить эффективность поиска новых астероидов.

См. также 
 Рафаэль Пачеко
 Хосе Комас Сола
 Альваро Лопес-Гарсиа

Примечания

Ссылки 
 Dedicació de l’asteroide Verdaguer
 DISCOVERED ASTEROIDS

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Испании
Первооткрыватели астероидов